Senft steht für:
 Senft von Sulburg, deutsches Adelsgeschlecht, siehe Suhlburg #Geschichte

Senft ist der Familienname folgender Personen:
 Christophe Senft (1914–1988), Schweizer Geistlicher und Hochschullehrer
 Didi Senft (Dieter Senft; * 1952), deutscher Künstler, Erfinder und Fahrraddesigner
 Dieter Senft (* 1962), deutscher Kulturmanager und Operndirektor
 Emanuel Senft (1870–1922), österreichischer Pharmazeut
 Ernst-Arved Senft (1844–1903), Schweizer Geistlicher, Bischof der Evangelischen Brüder-Unität
 Ferdinand Senft (1810–1893), deutscher Geologe, Mineraloge, Bodenkundler und Botaniker
 Fritz Senft (1922–1997), Schweizer Schriftsteller
 Gabriele Senft (* 1949), deutsche Fotojournalistin
 Gerhard Senft (* 1956), österreichischer Ökonom und Hochschullehrer
 Gunter Senft (* 1952), deutscher Anthropologe und Sprachwissenschaftler
 Haro Senft (1928–2016), deutscher Filmschaffender
 Jan-Simon Senft (* 1982), deutscher Fechter 
 Josef Senft (1944–2023), deutscher Theologe
 Juri Senft (* 1993), deutscher Schauspieler
 Karl Senft, Schweizer Fußballspieler und -trainer 
 Lauren Senft (* 1987), kanadische Eistänzerin
 Ludwig Rudolf von Senft zu Pilsach (1681–1718), deutscher Beamter, Dompropst und Kirchenlieddichter 
 Maximilian Senft (* 1989), österreichischer Fußballtrainer
 Michael Senft (* 1972), deutscher Kanute
 Peter Senft (* 1949), deutscher Politiker (SPD), MdBB
 Willibald Senft (auch Willi Senft; 1929–2013), österreichischer Landwirtschaftstechniker und Autor 
 Xaver Senft (1919–1984), deutscher Steinmetz und Gewerkschafter

Siehe auch:
 Senfthaus, Fachwerkgebäude in Weismain, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Senfft